Batalla de Nördlingen puede referirse a alguna de las siguientes batallas ocurridas en la ciudad bávara de Nördlingen durante la Guerra de los Treinta Años:

 Batalla de Nördlingen (1634).
 Batalla de Nördlingen (1645).